routier peut désigner :
 un chauffeur de poids-lourd ;
 au Moyen Âge, un routier désigne :
 un soldat appartenant à une troupe légère et régulière ;
 un mercenaire ;
 un pillard tel que ceux appartenant aux Grandes compagnies, aux Écorcheurs, aux Brabançons ou aux Tard-Venus ;
 un routier, livre de navigation maritime du  ;
 un routier, un garçon âgé de 17 à 25 ans dans le scoutisme.

Gastronomie 
En gastronomie, le terme routier peut désigner :
 Relais Routiers, un label de restaurants ;
 le sandwich dit mitraillette, également appelé  en Belgique.

Patronyme 

 Charles Routier de Romainville (1742-av. 1818), ingénieur-cartographe français.

Toponyme 

 Routier, commune française de l’Aude.